Der Busan IPark FC ist ein Fußballfranchise aus Busan, Südkorea. Aktuell spielt das Franchise in der K League Classic, der höchsten Spielklasse Südkoreas.

Geschichte 
Das Franchise wurde 1983 von der Firma Daewoo gegründet. Unter dem Namen Daewoo erreichte der Klub im ersten Jahr den 2. Platz in der südkoreanischen Meisterschaft. Ab 1984 nannte sich das Franchise Daewoo Royals und gewann im selben Jahr den ersten Meistertitel. Weitere Titel folgten 1987, 1991 und 1997, im letzten Jahr bereits unter dem Namen Busan Daewoo Royals.

Als Daewoo Ende der 1990er-Jahre in finanzielle Schwierigkeiten geriet, wurde der Fußballklub an I’Park, eine Abteilung von Hyundai, verkauft und der Name in Busan I’cons geändert. Seit der Saison 2005 nennt sich der Klub nun Busan I’Park.

2004 gewann das Franchise zum ersten Mal den südkoreanischen Pokalbewerb.

Den größten internationalen Erfolg feierte der Klub 1986 mit dem Gewinn der AFC Champions League und gleich anschließend mit dem Sieg beim Afroasiatischen Pokal. 2005 konnte das Semifinale erreicht werden. Der Verein stieg erstmals in der Geschichte des Vereins in die zweitklassige K League Challenge ab.

Stadion 
Ihre Heimspiele trägt die Mannschaft im Busan-Gudeok-Stadion in Busan aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 24.363 Personen.

Spielstätten seit 1987

Erfolge

National 
 K League Classic
 Meister: 1984, 1987, 1991, 1997
 Vizemeister: 1983, 1986, 1990, 1999

 K League 2
 Vizemeister: 2017, 2019

 Korean FA Cup
 Sieger: 2004

 League Cup
 Sieger: 1997, 1997s, 1998s
 Finalist: 1986, 1999s, 2001, 2009, 2011

 National Football Championship
 Sieger: 1989, 1990
 2. Platz: 1988

 President's Cup
 2. Platz: 1981

Kontinental 
 AFC Champions League
 Sieger: 1986

 Afro-Asian Club Championship
 Sieger: 1986

Nichtoffizielle Pokale 
 Lunar New Year Cup
 Sieger: 2013

 Hawaiian Islands Invitational
 Sieger: 2012

 Tongyeong Cup
 2. Platz: 2004, 2005

Aktueller Kader 
Stand:8. August 2019

Ausgeliehene Spieler

Ehemalige bekannte Spieler 
  Kim Joo-sung (1987–1992, 1994–1999)
  Ahn Jung-hwan (1998–2000, 2008)
  Song Chong-gug (2001–2002)
  Kim Yong-dae (2002–2005)
  Emmanuel Amunike (2003)
  Paulinho Guará (2008–2009)

Trainer seit 2015

Beste Torschützen seit 2011

Ausrüster

Namens- und Logohistorie

Saisonplatzierung

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Busan IPark bei transfermarkt.de
 Busan IPark bei soccerway.com
 Busan IPark bei weltfussball.com

Südkoreanischer Fußballverein